Орк, О́ркус () — римське божество смерті, ототожнюване з грецьким Аїдом. Етруски зображували Орка бородатим велетнем.
 90482 Орк — транснептуновий об'єкт, що належить до типу «плутино».
 Орк — вигадана людиноподібна істота-варвар, запроваджена у «Володарі Перснів» Толкіна.

Боги римської міфології